Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Tunesië. IJsland heeft geen ambassade in Tunesië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Tunesië
IJslandse